Kingpin steht für:

 den 5er-Pin beim Bowling
 Königszapfen, einen Lagerbolzen im Maschinen- und Fahrzeugbau
 Kingpin (Film), eine US-amerikanische Filmkomödie
 Kingpin – Die größten Verbrecherbosse, eine US-amerikanische Dokuserie
 Kingpin: Life of Crime, ein Computerspiel
 Kingpin (Zeitschrift), eine britische Schachzeitschrift 
 Kevin Johnson (Boxer) (* 1979), US-amerikanischer Schwergewichtsboxer
 einen Comic-Schurken, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Kingpin
 eine Schraube an der Achse eines Skateboards, siehe Skateboard (Sportgerät)#Aufbau
 einen Gangsterboss